Михали́но — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Михалино — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Михалино — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.

Россия 
 Михалино — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Михалино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.

См. также 
 Михалин